starzec – roślina
 starzec – mnich, ojciec duchowny
 Starzec – jezioro na Pojezierzu Dobiegniewskim, położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Bierzwnik
 Starzec – wzgórze na Przedgórzu Sudeckim